Cet article présente les personnages de la série télévisée d'animation Les Supers Nanas.

Les Supers Nanas

Belle (Blossom) 
C'est la chef du groupe. C'est toujours elle qui a les meilleurs plans (d'action, comme de construction). Elle a de longs cheveux roux et une robe rose. C'est la plus intelligente du groupe et elle est aussi particulièrement belle (comme son nom l'indique). Elle peut toutefois se montrer criminelle comme dans l'épisode Crime Surprise où elle vole des clubs de golf pour les offrir au professeur Utonium pour la fête des pères. Les ingrédients principaux utilisés lors de sa création sont des tas de bonnes choses. Comme ses sœurs, elle peut voler, a une vision aux rayons laser et une force incroyable. Mais c'est la seule à pouvoir faire de la glace (et aussi du feu, quand il fait froid), on découvrira ce pouvoir dans l'épisode Chaud effroi. Elle est calme, parle posément, est organisée mais néanmoins est souvent en retard. Son caractère réfléchi fait d'elle la chef des Supers Nanas, c'est elle qui commande et indique aux autres ce qu'elles doivent faire. Elle est la première, en général, à répondre à l'appel du maire, des citoyens et collectivités quand il y a un problème. Elle se passionne pour la littérature et la musique, elle adore étudier et coiffer ses cheveux. Elle aime manger du poulet, où tout autre plat bien consistant.

Bulle (Bubbles) 
Bulle est la plus douce du groupe. Elle adore les animaux et pleure facilement. Elle a des cheveux blonds portés en lulus, et une robe bleu ciel. Son ingrédient principal utilisé lors de sa création est le sucre. Elle est très gentille. Elle peut parler aux petits animaux et maîtrise parfaitement l'espagnol. Elle incarne la joie, le rire et est toujours bienveillante envers les autres.Ses passe-temps favoris consistent à faire du coloriage et des dessins, à jouer avec des peluches et des poupées, ainsi qu'à chanter. Elle déteste faire le ménage, mais accepte de sortir les poubelles.
Elle a un doudou, Poulpette (Octi), une pieuvre violette à quatre tentacules et avec un chapeau haut de forme noir, qui est toujours là pour la soutenir.

Rebelle (Buttercup) 
C'est la plus féroce et impitoyable de son groupe. Elle est un peu méchante et grognon le matin au réveil mais peut aussi être très gentille avec ses sœurs. Elle adore se battre contre les méchants et cherche sans cesse la bagarre, ses sœurs sont même parfois obligées de l'en empêcher. Elle a des cheveux noirs courts et porte une robe vert citron. Les ingrédients principaux utilisés lors de sa création sont les épices et les algues. D’ailleurs c'est la plus forte du groupe, la plus grande des combattantes. Ses seules passions sont le combat et la vie nocturne. Elle se montre très impulsive, adore danser, rigoler et faire des pirouettes. Elle n'a peur de rien, à l'exception des très grosses araignées et des objets coupants. 

Elle aime taquiner Bulle, et respecte Belle même si elle pense qu'elle pourrait être une bien meilleure chef qu'elle. Derrière son goût pour la bagarre se cache pourtant une certaine sensibilité et émotion. Elle aime également jouer aux jeux de ballons et regarder la télévision où il y'a des matchs de catch.

Pouvoirs des Supers Nanas 
Belle, Bulle et Rebelle ont la particularité de posséder des super-pouvoirs afin de vaincre les menaces qui s'abattent sur Townsville, ville où elles vivent et qu'elles doivent protéger. 

Ces pouvoirs ont été ajoutés accidentellement par le professeur Utonium lors de leur création. 

On en distingue trois types :
 Les pouvoirs communs aux trois Supers Nanas 
 Les pouvoirs propres à chacune des Supers Nanas
 Les pouvoirs qui nécessitent une collaboration du trio

Pouvoirs communs 
 Capacité à déjouer les lois fondamentales de la gravité (pouvoir voler)
 Force surhumaine
 Vitesse surhumaine (supra-luminique)
 Capacité à voir à travers les murs
 Capacité à émettre des rayons laser par les yeux (devenue propre à Rebelle dans le reboot de 2016)
 Ouïe ultra-développée
 Capacité à survivre dans l'Espace
 Résistance physique à l'acide, aux explosions...
 Émettre des rayons d'énergie par les mains
 Capacité de créer et matérialiser une énergie de leur couleur autour d'eux et d'en modifier la forme (dans le reboot de 2016)

Pouvoirs propres 
Belle
 Souffler de la glace (découvert dans "Chaud effroi")
 Cracher du feu (utilisé très rarement, fonctionne lorsque le temps est plutôt froid)
 Canaliser de grandes quantités d'électricité statique afin de produire des décharges importantes par les bras
 Vision infrarouge.

Bulle
 Hurler de façon dévastatrice
 Frapper ses bras pour créer une onde de choc
 Parler plusieurs langues et aux animaux
 Immunisée contre les bactéries (même si dans un des épisodes, elle attrape la grippe, mais la grippe est due à un virus).

Rebelle
 Frotter ses bras à grande vitesse dans le but de créer une boule de feu
 Rouler sa langue
 Peut aussi tourner pour créer une tornade petite et immense
 Accéder à des zones interdites sans être repérée.

Pouvoirs de collaboration 
 Les Supers Nanas se tiennent toutes par les deux bras et tournent sur elles-mêmes. Elles pivotent si vite qu'elles forment une immense boule d'énergie, difficile à détruire.
 Les Supers Nanas s'élèvent dans les airs et se regroupent pour fondre en piqué sur leurs adversaires. Ce faisant, elles créent une boule de feu ayant l'apparence d'un chat.
 Les Supers Nanas combinent chacune un rayon laser issu de leurs mains pour en créer un autre plus puissant.
 Les Supers Nanas peuvent se retrouver chacune dans le rêve des deux autres. Ce pouvoir est utile pour lutter contre des états d'hypnose.

Les habitants de Townsville

Le Professeur Utonium (Professor Utonium) 
C'est le père des trois filles, qui les a créées en mélangeant du sucre, des épices et des tas de bonnes choses, mais accidentellement  le professeur a ajoute l'agent chimique X. Toutes les inventions révolutionnaires qu'il a créées sont fortuites. C'est un scientifique débonnaire très papa-poule envers ses filles. C'est un grand timide qui est encore célibataire. Quand les filles sont au lit, le Professeur Utonium leur lit une histoire pour que Bulle ne fasse pas de cauchemars. Il passe son temps à faire des expériences scientifiques, ainsi que de s'occuper de ses filles et faire de temps en temps une virée avec elles et les éduquer.

Le Maire de Townsville (The Mayor of Townsville) 
Le Maire de Townsville est un petit homme moustachu très empoté, voire infantile, assumant un rôle essentiellement comique. Il appelle les Supers Nanas lorsque des monstres ou des criminels attaquent la ville, mais également pour des « urgences » assez ridicules, comme l'ouverture d'un bocal récalcitrant de cornichons. Cet aliment constitue son péché mignon. Il aime également jouer au golf. Son prénom est Marty. Il est amoureux de Mademoiselle Sara Bellum et ne semble pas tenir beaucoup à sa femme, enjoignant des criminels à la kidnapper. Il ne supporte pas que l'on touche à son chapeau.

Sara Bellum 
La secrétaire du maire est une grande femme rousse vêtue d'un tailleur rouge. Son visage demeure constamment dissimulé en raison du cadrage et de divers éléments du décor (à l'exception de l'épisode Les joyaux d'Anubis où elle acquiert une tête de chien à la suite d'une machination de Mojo Jojo). L'intelligence et les compétences professionnelles de  Bellum pallient l'inconsistance du maire, généralement dépassé par les événements.
Ainsi, elle lui rappelle fréquemment qu'il doit appeler les Supers Nanas lorsque Townsville est menacée.

Keane 
 Keane est l'institutrice des Supers Nanas à l'école maternelle des Petits Poneys. C'est une femme douce et sympathique qui est célibataire. Elle a un chat prénommé Valentino.

Les adversaires

Mojo Jojo 
C'est un singe maléfique à la peau verdâtre qui vit dans l'observatoire au sommet du volcan dans le parc de Townsville. C'est la Némésis des Supers Nanas. Il était autrefois le singe de compagnie du professeur Utonium, mais à la suite de l'accident qui vient de l'agent chimique X, son cerveau s'est développé et il est depuis devenu un génie du mal. On découvrira dans l'épisode Le Retour de Mojo Jojo que c'est lui qui a poussé le professeur Utonium qui a accidentellement versé ainsi les ingrédients. Ce qui voudrait dire que c'est lui qui a créé les filles. Mojo Jojo parle souvent de façon exagérément complexe, enchaînant les répétitions, les pléonasmes et les redondances, façon de parler qu'il essayera de donner à tout le monde dans l'épisode Le Mo langage. Ses passe-temps favoris sont de construire des canons, robots et autres machines et d'établir des plans pour détruire les Supers Nanas et/ou prendre le contrôle du monde.

LUI (HIM)
Il représente le diable. Comme son nom l'indique,  Il est toujours désigné par le pronom Lui (accentuant l'ambigüité sur son sexe car il est à la fois très efféminé et très masculin), et de ce fait personne ne connait son vrai nom. C'est l'incarnation du Mal et le plus grand danger que les Super Nanas ont eu à affronter, leur pire ennemi. Il est toujours habillé de robes aux pourtours roses et de bottes noires, il a du rose aux joues et du noir sur les lèvres. Il arbore tout de même une barbichette et ne porte pas de cornes. Il a des pinces en guise de mains. Il ne cherche qu'à faire le mal et veut détruire Townsville… et peut-être aussi le monde. Il souffre de sautes d'humeur persistantes qui le font parler tantôt d'une voix douce et aimable, tantôt d'une voix sombre et caverneuse…

Grofilou (Fuzzy Lumpkins) 
Il vit reclus dans sa propriété dans la forêt. Grofilou est un monstre qui ressemble à une grosse peluche rose et laide à antennes et en salopette. Il n'apprécie que la présence de son banjo et de son fusil et entre dans des colères folles et destructrices lorsque quelqu'un (ou quelque chose) entre dans son territoire. Lorsqu'il se fâche, il devient rouge et gagne une force considérable. Il représente le stéréotype du redneck américain du Sud. Jouer du banjo et protéger farouchement sa propriété constituent ses activités principales.

Princesse Plénozas (Princess Morbucks) 
Stéréotype de la fille à son papa, pourrie gâtée, la Princesse veut absolument posséder les pouvoirs des Supers Nanas afin de pouvoir sauver les gens dans le seul but d'être adulée à travers le monde et elle veut être une super nana. Elle tente par tous les moyens (financiers principalement) à obtenir une combinaison capable d'imiter les supers-pouvoirs des Supers Nanas mais est constamment battue par celles-ci. On ne voit d'ailleurs jamais le visage de son père.

Le gang des Véreux ou la bande des Ripoux (Ganggreen Gang) 
Le gang des Véreux (ou la bande des Ripoux) se compose de cinq voyous à la peau verte : Arturo (le petit), la Vipère (de son vrai nom Snake allongé et parlant en sifflant les "S"), Big Billy (gros et stupide), la Chose (de son vrai nom Gruber, bossu et affreusement laid) et du chef, Ace (sournois et roublard). Bizarrement, ils sont tous issus de très bonnes familles de Townsville, et représentent la délinquance des hautes sphères sociales volontairement décadentes. Ils ont constitué leur planque à la décharge. Ils adorent voler, harceler ou racketter les citoyens ainsi que dégrader les biens publics.

Sédusa (Sedusa) 
Voleuse ressemblant à une dominatrice, Sédusa a des cheveux en forme de fouets. Son nom est une contraction de "Séductrice" et "Medusa" (la gorgone Méduse (mythologie) de la mythologie grecque dont elle est physiquement inspirée). Dans l'épisode La Fiancée du professeur, elle se déguise en une femme tendre avec des cheveux blancs afin d'être choisie par le professeur Utonium pour ensuite devenir la marâtre des Supers Nanas et ainsi les punir afin qu'elle puisse commettre des vols.

Le gang des Invertébrés (the Amoeba Boys) 
Ce gang se compose de Bossman, Junior et Slim, un trio de protozoaires (amibes) de taille humaine, verts et gluants. Représentant la plus modérée des menaces de Townsville, le gang se distingue surtout par son incurable stupidité. Les Invertébrés éprouvent ainsi de sérieuses difficultés à réfléchir, a fortiori pour concevoir une quelconque activité délictueuse. Bien qu'ils affectionnent des chapeaux et un langage de gangsters, tout en caressant le rêve lointain de devenir de grands criminels, leurs pires exploits se résument à une tentative (ratée) de vol à l'étalage devant une épicerie ainsi qu'à marcher sur une pelouse interdite dans un jardin public.

En dépit de leur caractère inoffensif, ils peuvent devenir dangereux à leur insu. Ainsi, en restant effrontément debout (toute une nuit et sous une pluie battante) sur la pelouse du jardin susmentionné, ils développent innocemment un virus qui contamine toute la ville. De même, en récupérant sans le savoir le manuscrit d'un piège diabolique de Mojo Jojo, ils incitent involontairement les Supers Nanas à construire la chausse-trape dont l'apparence générale évoque vaguement un jeu enfantin.

Mini Man (Manboy) 
Apparu à partir du reboot de 2016, Mini Man ressemble à un bûcheron barbu et moustachu ayant les pouvoirs d'un adulte et le corps d'un gamin. Ses moustaches et sa barbe peuvent changer de forme (une main ou un marteau par exemple) à sa volonté et peuvent repousser d'un coup s'il se les coupe. Il a aussi la capacité de contrôler ses créations, dont son robot géant en bois et une armée de monstres en forme de steak, simplement par ses mouvements et sa virilité. Il considère Rebelle comme sa pire ennemie.

Les Fashionistas 
Apparues à partir du reboot de 2016, les Fashionistas sont un duo qui est composé de Bianca Bikini (une femme) et de sa sœur Barbarus (un gorille rose). Bien que leurs interêts soient de détruire les Supers Nanas, elles sont également obsédées par la mode.

Ratus Minus (Packrat) 
Apparu à partir du  de 2016, Ratus Minus est un rat humanoïde habillé d'une veste jaune qui habite dans la décharge de Townsville. Il est obsédé par les objets brillants pour les offrir à son jouet représentant une fille (Olga une figurine de vahiné ou Rita une poupée). Contrairement aux autres méchants, son intérêt principal n'est pas de détruire les Supers Nanas mais il peut toutefois se défendre si elles interfèrent durant sa quête d'objets brillants.

Isocèle 
Apparu dans l'épisode "Rebelle contre les maths" du reboot de 2016, Isocèle est un triangle anthropomorphe créé par la fusion d'un livre de maths avec une barre d'uranium. Son but est de s'emparer de la société humaine et de l'organiser en une équation parfaite pour régner en tant que maître de l'ordre cosmique. Il peut tirer des rayons qui transforment les êtres vivants en chiffres et en signes algébriques, mais aussi absorber ses victimes (quand il en a suffisamment absorbé, il devient plus grand et ses poings et ses pieds semblent épineux).

Les alter ego

Les Sales Petits Mecs (The Rowdyruff Boys) 
Ils sont créés par Mojo Jojo à l'aide d'ingrédients surprenants et peu ragoûtants (comme des poils d'aiselle, des escargots, le bout de la queue d'un chiot policier de garde et de désinfectant pour WC, ce dernier "ingrédient" faisant office d'agent chimique X). Comme les Supers Nanas, ils sont au nombre de trois et portent des habits aux couleurs plus foncées que les filles (le rouge remplaçant le rose). Balèze (Brick), le double de Belle, est le cerveau et le leader du trio; Fierabra (Boomer), le double de Bulle, est le gros bêta; et Bâtard (Butch), le double de Rebelle, est le colosse violent. Ils sont très mal élevés et aiment mettre des raclées aux filles, faire des choses violentes, voler des sucreries et parfois même jouer avec des machines dangereuses et destructives. Ils détestent les baisers, mais ne peuvent empêcher les Supers Nanas de les embrasser, provoquant leur anéantissement à l'issue de l'épisode qui leur est consacré. Les Sales petits mecs resteront absents de la série ensuite, jusqu'à l'avènement de nouveaux épisodes où LUI les fait revivre en les rendant plus forts et résistants aux Bisous. Tout comme les Supers Nanas, ils sont devenus indestructibles et ont la même puissance.

Les Supers Banales 
Elles sont issues d'un rêve du professeur Utonium dans l'épisode Je l'ai encore fait. Elles ont pour noms Bertha, Béatrice et Rebecca et sont dotées de capacités ultra-normales. Elles passent également leur vie à se balader et à ne rien faire d'extraordinaire.

Bisou, la quatrième Super Nana (Bunny) 
Il s'agit de la Super Nana « Bisou » (nom trouvé par Bulle). Elle est créée dans l'épisode Une  Super Nana par les Supers Nanas elles-mêmes qui estiment avoir trop de charges à supporter. Les ingrédients qui la composent sont aussi nombreux qu'hétéroclites (de la farine à la place du sucre, de la poussière à la place des épices, des livres, lézards, gants de boxe, crayons, etc. pour les tas de bonnes choses). Elle est plus grande que les Supers Nanas et possède une robe violette. À cause du changement dans les composants de la recette elle est bossue, possède un corps difforme en plus de dents cassées et a des difficultés d'élocutions et un raisonnement limité. En raison d'un important effort fourni en sauvant ses trois « sœurs » de tous les criminels de la ville, elle finit par exploser à la fin de l'épisode.

Blisstina "Bliss" 
Étant la 4ème Super Nana du reboot de 2016, Bliss est aussi la Super Nana originale. Ses cheveux sont bleu électrique, et elle porte un serre-tête bleu pastel avec un cœur rose. Il y a , le Professeur Utonium cherchait à rattraper sa rivale, le Professeur Newtronium, qui avait créé un petit garçon parfait. Pour ce faire, il tenta de créer une petite fille parfaite. Mais, accidentellement, il ajouta de l'agent chimique W. Ainsi naquit Bliss. Quand Mojo Jojo était cobaye au laboratoire du professeur, il la considérait comme son amie d'enfance.

Notes et références 

Les Supers Nanas
Supers Nanas